Barren Creek ist der Name folgender Flüsse in den USA:
 Barren Creek (Alaska)
 Barren Creek (Baxter County, Arkansas)
 Barren Creek (Polk County, Arkansas)
 Barren Creek (Clearwater County, Idaho)
 Barren Creek (Idaho County, Idaho)
 Barren Creek (Shoshone County, Idaho)
 Barren Creek (Illinois), im Pope County
 Barren Creek (Gibson County, Indiana)
 Barren Creek (Grant County, Indiana)
 Barren Creek (Maryland), Wicomico County
 Barren Creek (Missouri), Polk County
 Barren Creek (Ohio), Gallia County
 Barren Creek (Tennessee), Warren County
 Barren Creek (West Virginia), Kanawha County

Siehe auch:
 Barren Fork (Begriffsklärung)
 Barren Lake (Begriffsklärung)
 Barren (Begriffsklärung)
 Barron Creek